Pulcherius, overl. 656, Iers geestelijke
Bonaventura Vulcanius, 1538-1614, humanistisch geleerde en hoogleraar Grieks